Соревнования по Регби-7 на маккабиаде 2017 прошли с 4 по 5 июля среди спортсменов старше 18 лет. Был разыгран один комплект медалей. Участвовали спортсмены 6-и стран. Турнир прошёл в институте Уингейта в Нетании.

Открытые соревнования

Rosters 
 Australia
Aaron Stern
Adam Karras
Benjamin Quittner
David Helfenbaum
David Krantz
Harry Goldman
Jared Ellison
Joshua Antico
Michael Paradise
Nathan Ezekiel
Nicholas Molnar
Zak Michael

USA
Chance Doyle	 
Devin Ibanez	
Devin Pearl	
Howard Goldsmith
Isaac Katz	 
Jack Braun	 
Jared Braun	 
Joseph Krassenstein
Sam Harrison	 
Shawn Cox	 
Tanner Mohr	

France
Alexandre Darmon	
Arthur DE LONGEVIALE	
Arthur Grossmann	
David Waldesse
David Nasset	
Julien Gouache Brakha	
Samuel Chamlou
Shannon Attal	

Argentina
Alex Potap 
Andres Masuyama Abramovich 
Ariel Kusnier	 
Ariel Pasijoff	
Arturo Chinizon	 
Dan Gidekel	 
Daniel Pinsky	 
Dino Zweig	
Ezequiel SZABO	
Facundo Pallarols Latendorf	 
Federico Janin	
Federico Mohadeb 
Kevin Olkenitzky
Lucas Gurevich	 
Marcos Flegmann Sandler	 
Martin De Paz	
Matias Ankia Cohen 
Matias Sigal	
Nicolas Mohadeb 
Pablo Molina 
Rafael Juaya	 
Sebastian Lemkin 
Sergio Carbonelli 
Sergio Ciporkin	 
Tomas Gloviar	

South Africa
Brandon Sweet
Brent Kier
David Geffen
David Jordaan
Dylan Coll
Greg Freeman
Jared Goldblatt
Jared Sichel
Jeese Wilensky
Jonathan Halliday
Jordan Chait
Keegan Cohen
Paul Cohen
Thomas Berman
Tyrell Tintiger

Israel
Adam Kezell
Adrian Rainstein 
Amit Kakoun 
Dor Perl
Eyal Bourlas 
Levan Gikashvili 
Ohad Reuveni 
Ori Abutbul
Oz Hayman 
Uri Gail
Ward Fawarsy 
Yuval Zindani

Групповой турнир

Группа A

Группа В

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
Официальные результаты

Регби на Маккабиаде 2017